
Termin Ala ima više značenja.
 Ala (Trento), naselje u italijanskom okrugu Trento
 Ala (mitologija), demonsko, krilato biće
 Alanin, aminokiselina
 Alfa-linoleinska kiselina, masna kiselina
 Ala (Pluton), tamno područje na Plutonu